Futbolnyj klub Dynamo Kyjev (ukrajinsky: Футбольний клуб «Динамо» Київ) je klub nejvyšší ukrajinské fotbalové soutěže, sídlící ve městě Kyjev.

Z hlediska historického i získaných trofejí jde o nejúspěšnější ukrajinský klub v dějinách. Mezi největší úspěchy patří zisk 28 domácích mistrovských titulů či dvě vítězství v Poháru vítězů pohárů. FK Dynamo Kyjev i dnes patří spolu se Šachtarem Doněck k předním klubům Ukrajiny. Klub byl založen roku 1927. Hřištěm klubu je NSC Olympijský stadion s kapacitou 70 050 diváků.

Historie 
Dynamo Kyjev založila v listopadu 1927 dvojice Sergej Barminskij () a Nikolaj Čanikov ().
Po půl roce – 17. června 1928 – sehrálo Dynamo premiérový zápas proti Oděsse a zrodila se remíza 2:2. Pár dní nato zaznamenal klub porážku 2:6 proti Dynamu Moskva. Když v roce 1936 vznikla sovětská ligová soutěž, patřilo Dynamo Kyjev mezi zakládající členy. První ligový zápas proti Dynamu Moskva dopadl znovu prohrou, tentokráte výsledkem 1:5.
V roce 1954 získalo Dynamo Kyjev sovětský pohár a na své cestě zdolalo Spartak Vilnius (4:2), Spartak Moskva (3:1), CDKA Moskva (3:1pp), Zenit Leningrad (1:0pp) a ve finále nakonec Spartak Jerevan (2:1). Nástup nové generace fotbalistů vedl roku 1960 ke druhému ligovému místu a v roce následujícím se stalo Dynamo Kyjev prvním týmem mimo Moskvu, který opanoval sovětskou ligu.
Obhájit prvenství se zatím nezdařilo – tým skončil následně pátý (1962) a sedmý (1963).

Úspěšná perioda započala s příchodem trenéra Viktora Maslova, jenž Dynamo v roce 1964 dovedl ke druhému sovětskému poháru. Díky tomu se tým mohl poprvé představit v Poháru vítězů pohárů, kde dokráčel do čtvrtfinále, tam však byl nad síly Kyjeva skotský Celtic. Mužstvo Dynama, hrající rozestavení 4–4–2, ovládlo umění presingu a v roce 1966 získalo domácí double.
Oporou mu byl tvořivý záložník Andrej Biba, toho roku zvolený nejlepším fotbalistou Sovětského svazu. Na Mistrovství světa 1966 konaném v Anglii se pak představilo pět hráčů Dynama Kyjev a Sovětský svaz i díky nim na turnaji získal bronzové medaile. Tým okolo brankáře Jevhena Rudakova, obránce Volodymyra Troškina a kapitána a defenzivního záložníka Vasila Turjančuka () získal mistrovské tituly i v letech 1967 a 1968.

Mezinárodní prestiž klub zaznamenal pod vedením trenéra Valerije Lobanovskyho, který zde působil od roku 1974 do roku 1990. Lobanovskyj tu získal 15 trofejí, mimo jiné dvě prvenství v rámci Poháru vítězů pohárů (1975, 1986) a trofej v rámci Superpoháru UEFA (1975).

Po rozpadu Sovětského svazu se Dynamo Kyjev začlenilo do nově založené ukrajinské ligy a v letech 1993 až 2001 ji devětkrát vyhrálo. V tomto období se také pětkrát radovalo z triumfu v národním poháru.
Návrat Lobanovskyho vyústil ve výsledky na evropském poli, v sezóně 1997/98 totiž Dynamo Kyjev dokráčelo do čtvrtfinále Ligy mistrů, kde jej zastavil až Juventus Turín. Další rok to bylo semifinále, ale cestě do finále zabránil Bayern Mnichov. Evropská tažení podpořili také produktivní útočníci jako Andrij Ševčenko nebo Serhij Rebrov, první nejlepším střelcem v Lize mistrů v sezóně 1999/00, druhý tím samým rok poté.
Upozorňovat na sebe začal Šachtar Doněck, který v sezóně 2001/02 připravil Dynamo o ukrajinskou ligovou korunu.
V roce 2008 byl vzestup Šachtaru dokonán, když Dynamo Kyjev poprvé za 15 let nezískalo jedinou trofej.

Během podzimu 2012 se stal trenérem Oleg Blochin, poté co byl v průběhu září vyhozen Jurij Sjomin. To již Dynamo nabralo ztrátu na Šachtar, který se těšil velké formě a od úvodu sezóny zaznamenal 14 výher za sebou, a to včetně domácí ligové výhry 3:1 právě proti Dynamu i výhry 4:1 proti Dynamu v národním poháru.
Blochin prohrál i domácí ligový střet proti Šachtaru na začátku dubna 2013 a ten tak poprvé od sezóny 2004/05 v Kyjevě vyhrál (výsledek 2:1).
A když Dynamo Kyjev v průběhu května prohrálo 0:2 s Metalistem Charkov, přišel na úkor tohoto týmu ještě o druhé místo a skončil tak třetí a bez Ligy mistrů. Kyjevský klub mohly těšit akorát výkony mladého brankáře Maksyma Kovala a křídelníka Andrije Jarmolenka.

Získané trofeje

Vyhrané domácí soutěže

Premjer-liha ( 16× )
 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2008/09, 2014/15, 2015/16, 2020/21
 Ukrajinský pohár ( 12× )
 1992/93, 1995/96, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2019/20
 Ukrajinský Superpohár ( 8× )
 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019

Sovětský svaz 
 Sovětská fotbalová liga ( 13× )
 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990
 Sovětský fotbalový pohár ( 9× )
 1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990
 Sovětský Superpohár ( 3× )
 1980, 1985, 1986

Vyhrané mezinárodní soutěže 
  Pohár vítězů pohárů ( 2× )
 1974/75, 1985/86
    Superpohár UEFA ( 1× )
 1975

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1978: Svazem odečten jeden bod za překročení limitu na remízu.
 1984: Svazem odečteny tři body za překročení limitu na remízu.
 1992: Dynamo (vítěz sk. B) ve finálovém zápase prohrálo s simferopolskou Tavrijou (vítěz sk. A) poměrem 0:1.

Účast v evropských pohárech

Nejúspěšnější trenéři

Nejlepší střelci 

 Stav k 11. prosince 2014

Hráči s nejvíce zápasy 

 Stav k 11. prosince 2014

Slavní hráči 

{| style="font-size:10pt"
|
Sovětský svaz / Ukrajina
  Andrij Bal
  Serhij Baltača
  Ihor Belanov
  Olexandr Berežnyj
  Volodymyr Bezsonov
  Oleg Blochin
  Leonid Burjak
  Anatolij Byšovec
  Viktor Čanov
  Anatolij Demjaněnko
  Mychajlo Fomenko
  Konstantin Fomin
  Viktor Fomin
  Makar Hončarenko
  Anton Idzkovskyj
 // Andrej Kančelskis
  Viktor Kaplun
  Alexandr Chapsalis
  Viktor Kolotov
  Anatolij Koňkov
 // Oleh Kuzněcov
  Valerij Lobanovskyj
  Vladimir Lozinskij
 / Oleh Lužnyj
 / Hennadij Lytovčenko
  Mykola Machynia
  Viktor Matvijenko
  Volodymyr Muntjan
 // Oleksij Mychajlyčenko
 // Yurij Nikiforov
  Volodymyr Onyščenko
 / Oleh Protasov
  Vasyl Rac
  Boris Razinsky
  Stefan Reško
  Jurij Romenskyj
  Jevhen Rudakov
  Jožef Sabo
 / Serhij Šmatovalenko
  Volodymyr Troškin
  Mykola Trusevyč
 /// Achrik Cveiba
  Volodymyr Veremejev
  Jurij Voynov
  Pavlo Jakovenko
  Ivan Jaremčuk
  Vadym Jevtušenko
 // Sergej Juran
  Stepan Jurčyšyn
  Oleksandr Zavarov
  Valerij Zujev
  Viktor Zvyahincev
  Oleksandr Alijev
  Andrij Annenkov
  Serhij Beženar
  Ruslan Bidnenko
  Illja Blyznyuk
  Stanislav Bohuš
  Jurij Dmytrulin
  Oleh Dopilka
  Vitalij Fedoriv
  Serhij Fedorov
  Vladimir Gorilyj
  Oleksandr Holovko
  Jurij Hrycyna
  Andrij Husin
  Oleh Husjev
  Jurij Kalitvincev
  Vasyl Kardaš
  Vyačeslav Kernozenko
|
  Jevhen Chačeridi
 / Andrij Chomyn
  Serhij Konovalov
 / Sergej Kormilcev
  Vitalij Kosovskyj
  Ihor Kostyuk
  Oleksandr Kosyrin
  Serhij Kovalec
  Andrij Kovtun
  Serhij Kravčenko
  Artem Kravec
  Ihor Kutepov
  Oleksandr Kyryuchin
  Viktor Leonenko
  Serhij Ležencev
  Vitalij Lysyckyj
  Jurij Maksymov
  Roman Maksymyuk
  Vitalij Mandzyuk
  Oleksandr Melaščenko
 / Artem Milevskij
  Serhij Mizin
  Hennadij Moroz
  Jurij Moroz
  Taras Mychalyk
  Dmytro Mychajlenko
  Andrij Nesmačnyj
  Denys Onysčenko
  Serhij Pohodin
  Jevhen Pochlebajev
  Vladyslav Prudius
  Oleksandr Pryzetko
  Oleksandr Radčenko
  Serhij Rebrov
  Vitalij Reva
  Oleksandr Romančuk
  Ruslan Rotan
 / Oleg Salenko
  Serhij Serebrennikov
  Volodymyr Šaran
  Andrij Ševčenko
  Pavlo Škapenko
  Oleksandr Šovkovskyj
  Serhij Skačenko
  Dmytro Topčijev
  Vladyslav Vaščuk
  Oleh Venhlynskyj
  Mykola Volosjanko
  Valerij Vorobyov
  Andrij Jarmolenko
  Artem Jaškin
  Oleksandr Jacenko
  Volodymyr Jezerskij
  Mykola Jurčenko

Arménie
  Jervand Sukiasjan

Argentina
  Facundo Bertoglio
  Roberto Nanni

Ázerbájdžán
  Aleksandr Židkov

Bělorusko
  Valentin Belkevič
  Aliaksandr Chackevič
  Sergei Kornilenko
  Mihail Makowski
  Uladzimir Makowski

|
Brazílie
  André
  Leandro Machado
  Rodolfo

Bulharsko
  Georgi Peev

Kolumbie
  Pepe Moreno

Chorvatsko
  Jerko Leko
  Goran Sablić
  Ognjen Vukojević

Finsko
 / Roman Eremenko

Gruzie
  Kachaber Aladašvili
  Alexandr Amisulašvili
  Malchaz Asatiani
  Giorgi Demetradze
  Davit Imedašvili
  Micheil Jiškariani
  Kacha Kaladze
  Otar Marcvaladze

Guinea
  Ismaël Bangoura

Maďarsko
  László Bodnár
  Balázs Farkas

Lotyšsko
  Māris Verpakovskis

Litva
  Edgaras Česnauskis
  Gintaras Kvitkauskas
  Valdemaras Martinkenas
  Igoris Pankratjevas

Makedonie
  Goran Popov

Maroko
  Badr El Kaddouri

Nigérie
  Lucky Idahor
  Ayila Yussuf

Polsko
  Michał Matyas

Rumunsko
  Florin Cernat
  Tiberiu Ghioane
  Cristian Irimia

Rusko
  Maksim Demenko
  Aleksandr Filimonov
  Aleksei Gerasimenko
  Ramiz Mamedov
  Valery Jesipov

Senegal
  Pape Diakhaté

Srbsko
  Goran Gavrančić
  Marjan Marković
  Miloš Ninković
  Perica Ognjenović

Uzbekistán
  Maxim Šackich
|}

 Dynamo-3 Kyjev Dynamo-3 Kyjev''' byl druhý rezervní tým kyjevského Dynama. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 1997/98, kdy se v Druha liha (2. nejvyšší soutěž) umístil na 3. místě. Rezervní tým zaniká v roce 2008.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Související články 
 FK Dynamo-2 Kyjev – rezervní tým kyjevského Dynama

Reference

Externí odkazy 
 
   

 
Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1927
Vítězové Poháru vítězů pohárů
Vítězové Superpoháru UEFA
FK Dynamo
FK Dynamo